Eurosia är ett släkte av fjärilar. Eurosia ingår i familjen björnspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri

Björnspinnare
Eurosia